Хандусь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хандусь, Анна Дмитриевна (1917—1993) — советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Хандусь, Олег Анатольевич (1960—2006) — российский писатель, журналист.